Backbeat peut désigner :
 le backbeat, une forme musicale du contretemps utilisé en particulier dans le jazz et le rock ;
 Backbeat : Cinq Garçons dans le vent, film anglo-germanique de 1994 retraçant les débuts des Beatles ;
 Back Beat Records, un label de musique soul créé en 1957.